Ipú, une commune de l'État du Ceará, au Brésil ;
 Ipu, le nom antique de la ville égyptienne d'Akhmin.

IPU est un sigle qui peut désigner :
 Inter-Parliamentary Union (en français, Union interparlementaire), l'organisation mondiale des parlements des États souverains ;
 Inter-pausal unit (en français, unité inter-pausale), un bloc de parole situé entre deux silences ;
 Invisible Pink Unicorn (en français, Licorne rose invisible).

Voir aussi 
 Ipu, condamné à vie, un film roumain sorti en 2013